Мультфи́льм, или же мультипликацио́нный фильм (разг. му́льтик) ( «умножение» +  «плёнка») — фильм, созданный при помощи средств мультипликации, то есть покадрового запечатления произведённых художником-мультипликатором объёмных и плоских изображений или объектов предметно-реального мира на кино- и видеоплёнке или на цифровых носителях.

Мультфильмы обычно создаются для демонстрации зрителям в кинотеатрах, трансляции по телевидению или в интернете, для просмотра на экранах персональных компьютеров и других электронных устройств.

Виды мультфильмов 
По способу создания мультфильмы делятся на:
 Пластилиновый
 Рисованный
 Кукольный
 Компьютерный
 Художественный
По продолжительности делятся на:
 Полнометражные мультфильмы, длительностью обычно более 70 минут
 Короткометражные мультфильмы, длительностью обычно около 10-30 минут
По способу показа делятся на:
 Мультипликационные кинофильмы (англ. Animated film) — мультфильмы, которые сперва показывают в кинотеатрах, а позже демонстрируют по телевидению и выпускают на видеоносителях. Представлены преимущественно полнометражными мультфильмами, хотя ранее производилось также много короткометражных мультипликационных кинофильмов. Отдельные мультфильмы (как полнометражные, так и короткометражные) с общими персонажами, названием, тематикой и автором могут образовывать целые циклы мультипликационных фильмов (или мультипликационные серии (англ. Animated series)).
 Мультипликационные телефильмы (англ. Animated television films) — мультипликационные фильмы, предназначенные для трансляции по сети телевизионного вещания в силу обладания определёнными художественными характеристиками, исходя из параметров трансляции. Могут быть короткометражными (преобладали в России в советский период и ранний постсоветский период), полнометражными и многосерийными, могут образовывать между собой циклы мультипликационных телефильмов или мультипликационные телевизионные серии.
 Мультсериалы (англ. Animated series) — мультипликационные фильмы, состоящие из отдельных эпизодов, объединённых общими персонажами, сценарной и изобразительной концепцией, названием и сюжетом, и предназначенные для регулярной трансляции отдельных серий по телевидению или в кино.
 Direct-to-video — мультипликационные фильмы, предназначенные для распространения среди населения на видеоносителях. Представлены преимущественно полнометражными мультфильмами, которые по каким-либо причинам не были показаны в кинотеатрах, хотя ранее в непродолжительный период в некоторых странах были представлены также и короткометражными мультфильмами.

См. также 
 Мультипликация
 Мультсериал
 Истории в картинках

Примечания

Литература

Ссылки 

 Importance of animation and its utilization in varied industries
 , a 12-minute film demonstrating 10 different animation techniques (and teaching how to use them).
 19 types of animation techniques and styles